Benjamín Rojas Pessi (1985) – attore, cantante, compositore e musicista argentino
Giorgio Pessi (1891-1933) – ufficiale e aviatore austro-ungarico naturalizzato italiano
Nelson Javier Abeijón Pessi (1973) – calciatore uruguaiano
Roberto Pessi (1948) – giurista italiano
Secondo Pessi (1905-1975) – politico, partigiano e sindacalista italiano